Psychomyiella är ett släkte av nattsländor. Psychomyiella ingår i familjen tunnelnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tunnelnattsländor
Psychomyiella